U3, U-3 ou U03 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Erne (U03), un sloop de la Royal Navy ;
 , différents sous-marins allemands.

Musique 
 U3, groupe musical composé de Keiko Fuji, Teruzane Utada et Hikaru Utada.

Jeux vidéo 
 Uncharted 3: L'Illusion de Drake, un jeu vidéo développé par Naughty Dog sorti en 2011.

Informatique 
 Clé USB U3, un dispositif de stockage informatique.

Transport 
Aéronautique
 .

Métro
U3 est une dénomination commune dans les pays germanophone pour une ligne de métro n°3,

	
 Ligne U3 du métro de Berlin ;
 Ligne U3 du métro léger de Francfort ;
 Ligne U3 du métro de Munich ;
 Ligne U3 du métro de Hambourg ;
 Ligne U3 du métro de Nuremberg ;
 Ligne U3 du métro léger de Stuttgart.

 Ligne U3 du métro de Vienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres